Флаг муниципального образования «Зерногра́дское городское поселение» Зерноградского района Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 апреля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6889.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее изображения фигур из герба города, выполненные белыми, жёлтыми и зелёными цветами»

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле поверх раскрытой серебряной книги смещённый вправо тонкий крест того же металла, на перекрестье накрытый серебряным безантом, заключённым в зелёное кольцо стеннозубчатое снаружи, а поверх книги и левого плеча креста — золотая головка колоса».

Символика 
Флаг Зерноградского городского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В 1929 году в районе разъезда «Верблюд» Мечётинского района (ныне Зерноградский район) началось строительство центральной усадьбы нового зерносовхоза. Эта дата считается днём основания города Зернограда. В настоящее время город Зерноград — уникальный центр сельскохозяйственной науки в России, кузница инженерных и экономических кадров для аграрного сектора экономики страны.

В Зернограде расположено много учебных и научных учреждений, в том числе Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И. Г. Калиненко, ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии, Северо-Кавказская машинно-испытательная станция, Азово-Черноморская Государственная агроинженерная академия. В этих научных заведениях трудами академиков, докторов и кандидатов наук и многочисленных сотрудников создаются и испытываются новые сельскохозяйственные машины, высокоурожайные сорта пшеницы и ячменя, сорго, риса, кукурузы и других сельскохозяйственных культур. Треть потребляемого в стране хлеба выпекается из сортов пшеницы зерноградской селекции. Зерноград по праву претендует на присвоение ему высокого статуса Наукограда.

Флаг Зерноградского городского поселения символизирует тесную связь науки с трудом хлеборобов.

Книга — символизирует все научные и учебные заведения города. Символика книги многозначна:

— символ источника знаний;

— символ учености;

— символ собирательности и назидательности.

Открытая книга означает книгу жизни, учение, откровение и мудрость писаний.

Тонкий крест с зелёной шестернёй-безантом — аллегория инструмента конструктора (рейсшины), с помощью которого создаются чертежи новой техники.

Зёрна в колосе гласно символизируют название города. Символика зерна многозначна:

— символ обновления жизни, воскресения и плодородия;

— символ начала и конца;

— символ скрытого потенциала, возможностей роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, сельское хозяйство, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением книги
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги, содержащие зубчатое колесо